Эрцгерцог Иоганн Австрийский (), полное имя Иоганн Баптист Йозеф Фабиан Себастьян (; , Флоренция — , Грац) — эрцгерцог Австрийский, австрийский фельдмаршал, русский генерал-фельдмаршал, сын императора Леопольда II и испанской инфанты Марии-Луизы, брат Франца II.

Биография 
С детства изучал военное дело, считался самым талантливым среди братьев. С 1795 года шеф 1-го драгунского полка. Участвовал неоднократно в наполеоновских войнах. Несмотря на выдающуюся личную храбрость, не раз терпел поражения от французских генералов (в 1800 году — при Гогенлиндене).
  

В начале кампании 1809 года захватил врасплох войска Евгения Богарне и нанёс им поражение при Сачиле. Но после известий о поражении австрийцев в Германии и подходе к Богарне подкреплений во главе с Э. Макдональдом отступил в Пиаве и Тальменто, а затем был отброшен за Норичские Альпы. Отступив к Раабу, он занял неприступную позицию, но 14 июня был выбит с неё Богарне. Во время сражения при Ваграме находился в районе Маршега и прибыл на поле сражения, когда основные силы австрийцев были уже разбиты.

Главным центром его деятельности был Тироль, где он готовил народ к восстанию против французов. В 1815 году, командуя австрийской резервной армией, взял крепость Гюнинген. После окончания военных действий был назначен главным директором инженерной части. Занимался историей и естествоведением, объехал из конца в конец Тироль, Штирию, Каринтию, собрал богатые естественно-исторические и археологические коллекции, которыми обогатил Инсбрукский университет и дал возможность сопровождавшим его специалистам исследовать весь этот край в историческом, этнографическом и экономическом отношениях. Он заботился также об улучшении системы укреплений и о целесообразном устройстве сети сухопутных и водяных сообщений.

29 августа 1835 года был награждён орденом Св. Андрея Первозванного.

В 1823 году эрцгерцог Иоганн к большому неудовольствию родственников женился морганатическим браком на простолюдинке — дочери тирольского почтмейстера Анне Плохль (1804—1885), которой было дозволено принять вначале титул баронессы фон Брандхофен (4 июля 1834 г.), а затем графини фон Меран (29 апреля 1844 г.). Этот титул носил и их сын Франц Людвиг, потомство которого продолжается и по сей день (среди них — дирижёр Николаус Арнонкур). После опалы, вызванной этим браком, эрцгерцог вновь выдвинулся на политическое поприще с началом революционных событий 1848 года. Император Фердинанд, оставив Вену, назначил его там своим наместником; Франкфуртское национальное собрание выбрало его имперским викарием; в этой должности он оставался до 20 декабря 1849 года.

В Граце ему в 1878 году поставлен памятник.
Изображен на австрийских почтовых марках 1959 и 1984 года.

Награды 
 Орден Золотого руна (1792)
 Военный орден Марии Терезии, большой крест (1809)
 Военный орден Марии Терезии, командорский крест (1805)
 Королевский венгерский орден Святого Стефана, большой крест
 Австрийский орден Леопольда, большой крест (1809)
 Орден Святого Губерта (Королевство Бавария)
 Орден Верности (Великое герцогство Баден)
 Орден Леопольда I, большой крест (Бельгия)
 Орден Вюртембергской короны, большой крест (Королевство Вюртемберг)
 Орден «За военные заслуги», большой крест (Королевство Вюртемберг)
 Орден Людвига, большой крест (Великое герцогство Гессен)
 Орден Спасителя, большой крест (Греция)
 Орден Нидерландского льва, большой крест (Нидерланды)
 Орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига, большой крест (Великое герцогство Ольденбург)
 Орден Чёрного Орла (Пруссия)
 Орден Красного Орла, 1-го класса (Пруссия)
 Орден Святого Андрея Первозванного (Россия, 29.08(10.09).1835)
 Орден Святого Александра Невского (Россия, 29.08(10.09).1835)
 Орден Белого орла (Россия, 29.08(10.09).1835)
 Орден Святой Анны 1-й степени (Россия, 29.08(10.09).1835)
 Орден Саксен-Эрнестинского дома, большой крест (Герцогства Саксен-Альтенбург, Саксен-Кобург-Гота, Саксен-Мейнинген)
 Орден Рутовой короны (Королевство Саксония)

Примечания

Ссылки 
 
 Зотов А. В. Забытый Моро. — : ЗНАК, 2009. .

Габсбурги-Лотарингские
Австрийские генерал-фельдмаршалы
Австрийские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Королевские члены Лондонского королевского общества
Эрцгерцоги Австрийские
Имперские викарии
Члены Баварской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук